Olivier Schwartz peut faire référence à :
 Olivier Schwartz (né en 1951), sociologue français ;
 Olivier Schwartz (né en 1963), dessinateur français ;
Olivier Schwartz, virologue français.